Australische vliegenvangers
 Muggenvangers
 Vliegenvangers
 Zijdevliegenvangers
 Vangers (computerspel) (1998)